Belfast South peut faire référence à:

La partie sud de Belfast
Belfast South
Belfast South (circonscriptions nord-irlandaise)
Belfast South (circonscription britannique)
Belfast South (Dáil Éireann constituency) (1921-22)